Spojení písmen N a I může mít různé významy:

NI 
 NI – kód ISO 3166-2 pro Nikaraguu
 SPZ okresu Nitra
 Nezařazený poslanec Evropského parlamentu

Ni 
 nikl (z latinského Niccolum) – chemický prvek

.ni 
 .ni – internetová doména nejvyššího řádu pro Nikaraguu